John Reilly (1858–1937) – amerykański baseballista
 John B. Reilly (1870–1928) – amerykański polityk, burmistrz Miami
 John Reilly (1934–2021) – amerykański aktor
 John C. Reilly (ur. 1965) – amerykański aktor

Przypisy